Ombos puede referirse a:
 Ombos, antiguo nombre griego de la ciudad de Nagada, situada en la ribera occidental del Nilo, a 25 km al norte de Luxor, en la gobernación de Qina, en Egipto. Según la tradición, fue la capital de un estado amratiense predinástico y consagrada al dios Set. 
 Ombos, antiguo nombre griego de la localidad de Kom Ombo, situada en la ribera oriental del Nilo, a 165 kilómetros al sur de Luxor. Es famosa por su doble templo de épocas ptolemaica y romana dedicado a Horus y Sobek.